Cellebroedersklooster (Brussel)
 Cellebroedersklooster (Maastricht)
 Cellebroedersklooster (Sint-Truiden)
 Cellebroedersklooster (Gouda), zie Huize Groeneweg